Trnavský je české a slovenské přídavné jméno, které vyjadřuje příslušnost ke slovenskému městu Trnavě a jeho okolí, například Trnavský kraj. Může se také jednat o příjmení osob:

Martin Trnavský (* 1970) – český herec a dramatik
Mikuláš Schneider-Trnavský (1881–1958) – slovenský hudební skladatel, dirigent a hudební pedagog
Tomáš Trnavský (* 1973) – český florbalový hráč a trenér

příslušníci šlechtického rodu pánů z Boskovic
Arkleb Trnavský z Boskovic
Oldřich Trnavský z Boskovic